Eric Adams kan syfta på:

 Eric Adams (musiker), född 1954, artistnamn för Louis Marullo, amerikansk sångare i metalbandet Manowar
 Eric Adams (politiker), född 1960, amerikansk politiker, borgmästare i New York sedan 1 januari 2022

Se även 
 Éric Adam (född 1966), fransk författare av tecknade serier